

Tabela końcowa

Eerste Divisie A

Eerste Divisie B

Linki zewnętrzne 

Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
1959 w Holandii
1960 w Holandii